Kolarowa ist der Familienname folgender Personen:

 Fani Kolarowa (* 1974), bulgarische Schauspielerin
 Teodora Kolarowa (* 1981), bulgarische Leichtathletin, Hauptdisziplin: 800 Meter